Тафалья ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 98,29 км². Население — 11413 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Спорт 
В городе базируются футбольная команда «Пенья Спорт», баскетбольный и гандбольный клубы «Тафалья».

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Tafalla
 Tafalla
 Tafalla
 Tafalla

Города Наварры
Муниципалитеты Наварры